Maicon Jas é um dançarino coreógrafo e ator, maicon jas começou a fazer sucesso com sua playlist de serie do  Youtube Premium Com A Sua Série VIVA LA VIDA DE MAICY, maicon ganhava 2 seguidores por minutos ou até mais. Maicon também fez sucesso com as músicas do YouTube Music mais de 25 músicas. Até hoje maicon vira graça pros outros com suas risadas e gargalhadas

Filmografia

Televisão

Filmes

Ligações Externas 

Naturais de Stuart (Flórida)
Norte-americanos de ascendência cubana
Atores dos Estados Unidos